Cixi (keizerin), keizerin-regentes van China in de 19e eeuw.
 Cixi (stad), grote stad in de prefectuur Ningbo in China.